«В последнюю очередь» — советский художественный фильм, детектив, снятый на киностудии «Мосфильм» режиссёром Андреем Ладыниным по сценарию Анатолия Степанова в 1981 году.

Премьера фильма в СССР состоялась в июле 1982 года.

Сюжет 
В апреле 1945 года в Москву прибывает только что выписавшийся из госпиталя старший лейтенант Смирнов. Он возвращается в родной дом, встречается с людьми из своего довоенного прошлого. В местах сосредоточения всей общественной активности города — на рынках, в ресторанах — царствуют те типы людей, кто лучше всего может приспособиться к нелёгкой жизни в разорённой войной стране. Это воры, спекулянты, уличные мошенники и прочие криминальные элементы. Инвалиды войны, демобилизованные фронтовики тоже вынуждены приспосабливаться к этим условиям.

Поначалу кажется, что и молодой лейтенант Смирнов принимает новые правила игры. Ближайшая железнодорожная станция привлекает местных воров — охраны мало, а через станцию ежедневно проходит множество составов с продовольствием и другими ценными грузами. И чтобы справиться с бандитами, нужен человек, способный на правах местного жителя близко подобраться к банде и выявить основных её участников.

В конечном итоге, самым сложным оказывается найти и обезвредить жестокого и опасного главаря банды, скрывающегося под чужой личиной — под именем инвалида и героя войны Сергея Одинцова. Почувствовав опасность, он решает избавиться от сообщников и свидетелей и скрыться, однако в финале Смирнову всё же удаётся схватить бандита живым.

Новеллизация 
Впоследствии на основе сценария, написанного для фильма, Анатолий Степанов создал одноимённую повесть «В последнюю очередь». Эта своего рода новеллизация фильма стала первой книгой серии детективов о сотруднике милиции Александре Смирнове, написанных и изданных в 1980-е и 1990-е годы.

В ролях 
 Василий Мищенко — Александр Смирнов, демобилизованный старший лейтенант
 Сергей Сазонтьев — бандит, выдававший себя за фронтовика-инвалида Сергея Васильевича Одинцова
 Василий Фунтиков — Алик (Алька, Александр), друг детства Смирнова
 Лев Борисов — Семёныч, вор-спекулянт
 Римма Коростелёва — Лариса, сестра Алика
 Геннадий Корольков — подполковник милиции, начальник группы по борьбе с бандитизмом
 Сергей Приселков — Петро, солдат, торгующий на рынке
 Наталия Фекленко — Клава, сожительница Одинцова
 Лев Золотухин — Иван Павлович, отец Ларисы и Алика
 Светлана Коновалова — мать Смирнова, железнодорожница
 Сергей Балабанов — бандит Артур-«Пуха»
 Валентин Кулик — спекулянт одеждой на рынке
 Антон Табаков — «Купец», подручный одёжного спекулянта
 Владимир Ферапонтов — Аполлинарий, официант
 Владимир Ровинский — Михаил
 Николай Маликов — официант
 Владимир Маренков — ''капитан

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Андрей Ладынин
 Автор сценария: Анатолий Степанов
 Оператор: Виктор Шейнин
 Художник-постановщик: Александр Кузнецов
 Композитор: Юрий Саульский
 Дирижёр: Константин Кримец

Примечания 

Фильмы СССР 1981 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Исторические фильмы о 1940-х годах